

География 
Деревня Чеченино расположена на правом берегу реки Барда, в  13 километрах от административного центра села Андреево и в 28 километрах от районного центра села Усть-Кишерть. Входит в состав Андреевского сельского поселения, до января 2006 года входила в Чеченинский сельский совет.

Население

Транспорт 
Автобусное сообщение обееспечивает МУАП «Кишертскавтотранс». Ходят автобусы 104 Петрята — Морозково — Кишерть, 106 Петрята — Морозково — Шумково.

Примечания 

Населённые пункты Кишертского района